Triebkraft kann bedeuten:

In der Landwirtschaft die Saatgut und Keimling von Nutzpflanzen innewohnende Energie, die Ackerkrume zu durchstoßen, siehe Feldaufgang. 
 Im Humanbereich die Motivation von Menschen.
 Eigenschaft von Backpulver